Guerino – cognome italiano
 Guerino – prenome italiano